Burgemeesterswijk (Arnhem)
 Burgemeesterswijk (Leiden)
 Burgemeesterswijk (Oude wetering)
 Burgemeesterswijk (Tiel)
 Burgemeesterswijk (Zoeterwoude-Dorp)

Zie ook
 Burgemeesterskwartier